Австрійська футбольна бундесліга 2014—2015 () — 104- ий сезон чемпіонату Австрії з футболу. Сезон розпочався 19 липня 2014, останній тур було зіграно 31 травня 2015.

Регламент змагань 
В першості беруть участь 10 команд: 9 команд, що залишились в Бундеслізі, команда, що здобула право змагатись у вищій лізі країни за підсумками змагань у Першій лізі.

За результатами чемпіонату команда, що посіла останнє місце, вибуває до Першій ліги, відповідно найкраща команда Першої ліги отримує право брати участь в основному чемпіонаті вже з наступного сезону.

Команди учасники першості

Стадіони

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт 

2015
Австрія
Австрія
2014 в австрійському спорті
2015 в австрійському спорті